Села:
 Нестерівці — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Зборівський район
 Нестерівці — Хмельницька область, Дунаєвецький район

Див. також 

 Нестерівка